Adjapong ist der Familienname folgender Personen:
 Claud Adjapong (* 1998), italienischer Fußballspieler
 Felix Owusu-Adjapong (* 1944), ghanaischer Jurist und Politiker